O África Eco Race de 2016 foi a 8.ª edição do rali que surgiu após a mudança do Rali Dakar para a América do Sul. Decorreu entre 27 de Dezembro de 2015 e 10 de Janeiro de 2016.

Pål Anders Ullevålseter (em KTM, venceu 9 das 11 etapas disputadas) e Anton Shibalov (em Kamaz, venceu 7 das 12 etapas disputadas), à semelhança da edição anterior, dominaram completamente a prova em motos e camiões, enquanto Kanat Shagirov assumiu a liderança dos automóveis ainda em Marrocos mantendo-a até ao fim.

Elisabete Jacinto foi a melhor portuguesa, terminando em 3.º entre os camiões enquanto a equipa familiar José Fernando Sousa, pai e filho, terminaram em 7.º e 8.º. Ricardo Leal dos Santos teve problemas de mecânica na sua Nissan Navara BAMP e não foi além do 12.º lugar entre os automóveis.

Etapas

Resumo da prova

Motos
A corrida ficou marcada pela elevada dureza nas etapas das grande dunas macias da Mauritânia que provocaram grandes alterações nas classificações gerais, principalmente nas etapas 9 e 10.
Tal como em 2015, Pål Ullevålseter dominou por completo a corrida, terminando com um avanço superior a 6 horas, sendo secundado pelo surpreendente Andrew Newland, um empresário da construção civil. Anastasiya Nifontova esteve sempre nos lugares do pódio até ter um acidente na etapa 9. Os portugueses José Fernando Moreira de Sousa (pai) e José Fernando de Jesus Sousa Jr. (filho) trabalharam em equipa conseguindo 5 pódios e terminando em 7.º e 8.º respectivamente.

Automóveis
O cazaque Sazonov dominou o início da competição com o seu Hummer até ter um acidente durante 4.ª etapa, cedendo o lugar ao seu compatriota Shagirov em Toyota Hilux Overdrive, que conseguiu manter a liderança até ao final apesar dos ataques dos buggys, mais eficazes nas dunas, que terminaram nas posições seguintes. O vencedor do ano passado Jean Antoine Sabatier foi apenas 4.º classificado. Sazonov foi 7.º entre os carros e o 2.º melhor 4X4.
Ricardo Leal dos Santos iniciou a prova com um 3.º lugar, mas cedo teve problemas mecânicos vindo a terminar apenas em 12.º nos carros, 3.º entre os 4 rodas motrizes

Camiões
Nos camiões domínio completo da Kamaz e do campeão em título, Anton Shibalov, só interrompida por Tomas Tomecek nas etapas 9 e 10 quando os Kamaz enfrentaram problemas, apesar dos problemas que teve na 4.ª etapa (2 furos e amortecedor partido) e de cedo ter perdido o seu camião de assistência por avaria. Um avaria no segundo Kamaz, de Kuprianov, colocá-lo-ia fora do pódio, completado assim por Elisabete Jacinto fazendo da regularidade a sua principal arma.

Resultados por etapas

Motos

Carros

Camiões

Classificação Final

Motos

Automóveis

Camiões

Participação dos portugueses 
 Elisabete Jacinto / José Marques / Marco Cochinho (MAN TGS) - 3.º lugar nos camiões
 Ricardo Leal dos Santos /  Mykel Justo (Nissan Navara) - 12.º lugar nos automóveis
 José Fernando Moreira de Sousa (KTM 450) - 7.º lugar nas motos
 José Fernando de Jesus Sousa Jr. (KTM 450) - 8.º lugar nas motos

Ver também
Rali Dakar

Ligações externas

África Eco Race